Amuli (en llatí Amulius), segons la mitologia romana fou el rei d'Alba Longa, fill de Proca i germà menor de Numítor a qui va enderrocar. Va regnar 42 anys (794-752 aC segons Dionís d'Halicarnàs) abans del seu enderrocament pels bessons Ròmul i Rem.

Història 
Abans de morir, Proca havia dividit el regne en dues parts. Per una banda els tresors i de l'altra el regne. Numítor va triar el regne d'Alba Longa, la ciutat fundada per Ascani, fill d'Eneas, l'heroi troià. Amuli va triar els diners. Fent servir les riqueses, va destronar fàcilment el seu germà i va ocupar el tron, i va matar els fills barons. Va obligar a Rea Sílvia, la filla de Numitor, també anomenada Ilia, a consagrar-se com a verge Vestal, a Vesta, perquè no tingués fills que poguessin destronar-lo algun dia. Però Rea Sílvia va ser violada pel déu Mart, i va tenir dos fills bessons, Ròmul i Rem.

Amuli va ordenar enterrar viva a Rea Sílvia i va manar llançar els seus fills al riu Tíber en una cistella perquè fossin arrossegats fins al mar i morissin ofegats. El déu Riu Tíber va salvar els bessons fent embarrancar la cistella, i els va lliurar a una lloba, Luperca, perquè els alletés. Després va salvar a Rea Sílvia i es va casar amb ella. Els petits van ser més tard recollits pel pastor Faustulus i criats per la seva dona, Acca Laurèntia. De més grans, els bessons Ròmul i Rem van matar el seu besoncle Amuli, i van posar al tron d'Alba Longa al seu avi Numitor. Més tard els bessons van fundar la ciutat de Roma, però una discussió sobre quin d'ells hauria de governar la ciutat va portar a l'assassinat de Rem per part de Ròmul. Per això la ciutat va rebre el nom de Roma, en honor del seu primer rei, Ròmul.

Arbre genealògic

Referències

Bibliografia 
 Titus Livi, Ab Urbe Condita: Història de Roma des de la seva fundació I, 3-5.

Vegeu també 
 Llista de Reis d'Alba Longa

Reis de la mitologia romana